Питерка:

топоним
 Питерка — село, административный центр и крупнейший населённый пункт Питерского района Саратовской области.
 Питерка — пристанционный посёлок, Питерский район Саратовской области.
 Питерка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги, Питерский район Саратовской области.
 Питерка — село Крюковского сельсовета в Моршанском районе Тамбовской области.
гидроним
 Питерка — река в России, протекает в Тамбовской области, Рязанской области, Пензенской области, Республике Мордовия.